Чемпіонат Італії з футболу 1911—1912 — п'ятнадцятий сезон футбольного чемпіонату в Італії. В чемпіонаті брали участь 14 команд. Матчі проходили з 8 жовтня 1911 по 5 травня 1912. Переможцем турніру вчетверте став Про Верчеллі.

Попередня кваліфікація 
Матчі пройшли 24 і 27 вересня 1911 року.

Кваліфікація

П'ємонт-Ломбардія-Лургія 
Підсумкова таблиця

Результати

Венето-Емілія-Романья 
Підсумкова таблиця

Результати

Фінал 
Матчі пройшли 28 квітня та 5 травня 1912.

Література 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1912
Італія
Італія